John Ross kan henvise til flere personer:

 John Ross (polarforsker) – engelsk søofficer og polarfarer (1777-1856)
 John Ross (cherokeehøvding) – første demokratisk valgte overhøvding for cherokeserstammen (1790-1866)
 John Ross (amerikansk fodbold) – en amerikansk fodbold Wide receiver